Robert Nisbet ist der Name folgender Personen:

* Robert Nisbet (Ruderer) (1900–1986), britischer Ruderer
 Robert Nisbet (Schriftsteller) (* 1941), walisischer Schriftsteller
 Robert Alexander Nisbet (1913–1996), US-amerikanischer Soziologe
 Robert Nisbet Bain (1854–1909), britischer Historiker